Еле́на Я́ковлева:
 Яковлева, Елена Алексеевна (род. 1961) — российская актриса.
 Яковлева, Елена Пантелеевна (род. 1952) — российский искусствовед.
 Яковлева, Алёна (Елена) Юрьевна (род. 1961) — российская актриса.